Olga Meerson (1880-1930), peintre russe ;
 Lazare Meerson (1900-1938), réalisateur français ;
 Mary Meerson (1902-1993), danseuse française ;
 Harry Meerson (1910-1991), photographe français ;
 Steve Meerson (1979-), scénariste américain.